Janne est un patronyme et prénom dans les pays nordiques. Le prénom est féminin au Danemark, Norvège et en Estonie, tandis qu'il est masculin en Finlande et en Suède.

Patronyme
Henri Janne (1908-1991), sociologue et homme politique belge

Prénom
Janne Ahonen (né en 1977), sauteur à ski finlandais
Janne Andersson (né en 1962), entraineur suédois de football
Janne Blichert-Toft, chercheuse danoise en géochimie
Janne Carlsson (1937-2017), acteur et musicien suédois
Janne Gustafsson (1883-1942), tireur sportif suédois
Janne Happonen (né en 1984), sauteur à ski finlandais
Janne Holmén (né en 1977), athlète marathonien finlandais
Janne Immonen (né en 1968), fondeur finlandais
Janne Jalasvaara (né en 1984), joueur finlandais de hockey sur glace
Janne Keränen (né en 1987), joueur finlandais de hockey sur glace
Janne Kolehmainen (né en 1986), joueur finlandais de hockey sur glace
Janne Korhonen (né en 1970), taekwondoïste finlandais
Janne Korpi (né en 1986), snowboardeur finlandais
Janne Lahtela (né en 1974), skieur acrobatique finlandais
Janne Lahti (né en 1982), joueur finlandais de hockey sur glace
Janne Laukkanen (né en 1970), joueur finlandais de hockey sur glace
Janne Leskinen (né en 1971), skieur alpin finlandais
Janne Lundblad (1877-1940), cavalier suédois de dressage
Janne Lundström (né en 1941), scénariste de bandes dessinées suédois
Janne Mortil, actrice canadienne
Janne Müller-Wieland (née en 1986), joueur allemande de hockey sur glace
Janne Niinimaa (né en 1975), joueur finlandais de hockey sur glace
Janne Niskala (né en 1981), joueur finlandais de hockey sur glace
Janne Ojanen (né en 1968), joueur finlandais de hockey sur glace
Janne Parviainen (né en 1973), batteur finlandais 
Janne Pesonen (né en 1982), joueur finlandais de hockey sur glace
Janne Rättyä (né en 1974), accordéoniste et professeur de musique finlandais

Janne Ryynänen (né en 1988), spécialiste finlandais en combiné nordique
Janne Saarinen (né en 1977), joueur finlandais de football
Janne Saksela (né en 1993), joueur finlandais de football
Janne Schaffer (né en 1945), chanteur et guitariste suédois
Janne Stefansson (né en 1935), fondeur suédois
Janne Teller (née en 1964), écrivaine danoise
Janne Timonen, karatéka finlandais
Janne Tuohino (né en 1975), pilote de rallye finlandais 
Janne Ylijärvi (né en 1979), sauteur à ski finlandais
Janne Wirman (né en 1979), claviériste finlandais

Voir aussi
Janne Da Arc, groupe de rock japonais

Homonymie de prénom
Prénom danois
Prénom estonien
Prénom finlandais
Prénom suédois